Tista kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Tista River (vattendrag i Bangladesh), Rajshahi,

Indonesien 

 Desa Tista, administrativ by, Provinsi Bali,

Norge 

 Tista, älv, Østfold fylke,

Sverige 
 Tista, Nyköpings kommun – småort

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar